

Persone
Felice Platone (1899) – giornalista e militante comunista, primo redattore dei Quaderni del carcere di Gramsci
Felice Platone (1896) – partigiano e sindaco di Asti dopo la Seconda Guerra mondiale